Chanes bezeichnet:

 Chânes, eine französische Gemeinde

Chanes ist der Familienname folgender Personen:

 Raúl Chanes, mexikanischer Fußballspieler